Медаль за відвагу (США) — найвища військова нагорода США.
 Медаль за відвагу (серія ігор) — серія комп'ютерних ігор в стилі Шутер

Див. також 
 Медаль «За відвагу» (значення)